Данковський Артем Олександрович (* 2000) — український футболіст, півзахисник новокаховської «Енергії».

Данковський район — муніципальне утворення у Липецькій області.
 Данковський доломітний комбінат — підприємство з видобутку й переробки флюсових доломітів у Липецькій області.
 Данковський повіт